Veldtocht van Napoleon naar Rusland, 1812
 Grote Vaderlandse Oorlog, 1941-1945